Zielimchan Bakajew (ur. 1992) – rosyjski piosenkarz
 Zielimchan Bakajew (ur. 1996) – rosyjski piłkarz